Primera División 1980/1981 był 50 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 6 września, a zakończył 26 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1980/1981:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Real Sociedad zdobył swój 1. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej